Аннаоразов — туркменская фамилия; имеет женскую форму Аннаоразова.
 Аннаоразов, Джуманияз Аманязович (род. 1970) — туркменский государственный деятель.
 Аннаоразов, Пода (1922—2010) — туркменский советский государственный и партийный деятель.
 Аннаоразов, Сердар Назарович (род. 1990) — туркменский футболист, правый защитник.